

Ягодне сільське поселення — сільське поселення, Асінівський район, Томська область
 Ягодне сільське поселення — сільське поселення, Ставропольський район, Самарська область